dawne gminy:
 gmina Piotrowice – dawna gmina wiejska, powiat jaworski, woj. wrocławskie
 gmina Piotrowice – dawna gmina wiejska, powiat katowicki, woj. śląskie potem woj. katowickie
 gmina Piotrowice – dawna gmina wiejska, powiat lubelski, woj. lubelskie